Una pila de botón es una pila eléctrica en un recipiente de metal en forma de disco con una caja de metal en general conectada al polo positivo y la tapa conectada al polo negativo. El nombre se refiere a la similitud con un botón y de hecho es una batería con solo una celda. Hay muchos tipos, en las siguientes tablas se muestran las más comunes

Aplicaciones 
Las pilas de botón se utilizan en muchos dispositivos electrónicos portátiles. Algunos ejemplos son: audífonos, relojes, calculadoras, cámaras analógicas, cámaras digitales, PDA, reproductores de audio portátiles, controles remotos, computadoras, y también muchos juegos y similares.

Referencias 

Boton
Tipos de pilas